Marof (mađarski Majorlak) je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Sveti Martin na Muri, Međimurska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 111 stanovnika te 43 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Međimurskoj županiji